Rampah (Serba Jadi), een plaats in Indonesië
Rampah (Kutambaru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing